Grand Prix Włoch, oficjalnie LXVIII Gran Premio d'Italia – trzynasty z siedemnastu wyścigów Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1997 odbywający się na torze Autodromo Nazionale Monza 7 września 1997. Wyścig został wygrany przez David Coultharda (McLaren-Mercedes) startując z szóstej pozycji. Drugie miejsce zajął Jean Alesi| (Benetton-Renault) po starcie z pole position, a Heinz-Harald Frentzen (Williams-Renault) zajął trzecie miejsce.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Włochy
1997
1997 we Włoszech